В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)
 Трейсі Остін (переможниця)
 Андреа Джегер (півфінал)
 Трейсі Остін (півфінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (3-тє коло)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)

 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Міма Яушовець (3-тє коло)
 Гана Мандлікова (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (3-тє коло)
 Регіна Маршикова (3-тє коло)
 Даянн Балестрат (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)